Пехо́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пехотная улица — улица в Казани.
 Пехотная улица — улица в Москве.

Украина
 Пехотная улица — улица в Донецке.
 Пехотная улица — улица в Запорожье.
 Пехотная улица — улица в Киеве.
 Пехотная улица — улица в Севастополе.
 Пехотная улица — улица в Харькове.